Ninfeu - tipo de templo dedicado as ninfas
 Ninfeu (Lídia) - cidade grega da Lídia
 Rio Ninfeu - antigo nome do rio Batman